Beauregard est une mini-série française en  de  réalisée par Jean-Louis Lorenzi en 2009, d'après un scénario original et des dialogues de Didier Dolna et de Catherine Hertault, diffusée le 16 et  sur France 3, et sortie en double DVD le .

Beauregard a fait partie de la sélection en compétition officielle au  Festival de la fiction TV de la Rochelle (Charente-Maritime), qui s'est tenu du 16 au , dans la catégorie Mini-série.

Synopsis 
En 1961, les enfants d'un pensionnat de Savoie, dirigé avec exigence et discipline par Pierre Hautefort, professeur de littérature, vont rencontrer Julien Ferrer, jeune professeur de science, contestataire avant l'heure et avec lui, la modernité qui leur permettra de devenir des hommes…

Fiche technique 
 Titre : Beauregard
 Réalisation : Jean-Louis Lorenzi
 Scénario : Didier Dolna & Catherine Hertault
 Musique Originale: Marc Marder
 Langues : Français
 Pays d'origine : France 
 Format : Couleurs
 Genre : Drame
 Durée : 2 × 
 Année de production : 2009
 Date de diffusion : 16 et  sur France 3

Distribution 
Jean-François Balmer : Pierre Hautefort
Pierre Boulanger : Julien Ferrer
Anne Jacquemin : Jeanne Gramont
Joyce Bibring : Agnès Lalande
Julia Maraval : Élisabeth Marlière
Jean Senejoux : Arthur
Vincent Valladon : Daniel
Jules Sadoughi : Vincent
Jérémy Sitbon : Louis
Jean-Charles Deval : André
Léo-Paul Salmain : Victor
Titouan Laporte : Jules
Camille Fancea : Marie-José
Bruno Lochet : Bras de fer
Éric Soubelet : le médecin

Épisodes 
Épisode 1 
Nous sommes en 1961, en Savoie. Pierre Hautefort, professeur de littérature dirige avec exigence et sévérité, Beauregard, un pensionnat de garçons, niché en moyenne montagne. Il n'a qu'un objectif : emmener ses élèves vers l'excellence. C'est un homme du passé et seules les humanités ont grâce à ses yeux. Il déteste aussi cette idée de station de skis dont les plans lui sont présentés par Jeanne Gramont, une belle féministe égarée en montagne. L'arrivée d'un jeune professeur de sciences, Julien Ferrer, original et beau, va bouleverser l'ordre des choses. En effet à son contact, les enfants prennent vite le goût des expériences scientifiques et négligent le latin et le grec. Agnès l'intendante du pensionnat y perdrait bien son âme. Et Pierre Hautefort, lui-même est déstabilisé, sans comprendre pourquoi : la modernité est en marche.
L'affrontement pédagogique  des deux hommes s'organise autour de deux projets concurrents. D'un côté, le Cid, symbolise le sens du devoir et de l'honneur. De l'autre, le projet Léonard, ancêtre de l'ULM, symbolise le besoin irrépressible de liberté individuelle. Jeanne Gramont et Julien Ferrer auront-ils raison du vieux monde ? Le charme dévastateur de Jeanne a déjà convaincu toutes les autorités et le mystère qui plane autour de Julien devient suspect.
Hautefort est seul à résister. Il s'inquiète. Il sent que Beauregard est en danger. Pourquoi Julien Ferrer cherche-t-il  à fuir quand il voit arriver les gendarmes ?

Épisode 2 
Les gendarmes n'étaient venus que pour préparer le passage du Tour de France. Il est évident que Julien Ferrer ment et qu'Agnès, l'intendante le couvre. Il est grand temps que Pierre Hautefort reprenne les choses en mains.
Lors d'un essai de la machine volante, un élève se blesse. Le directeur en profite pour annuler le projet Léonard et mettre en avant  la nécessité de la pièce de Corneille : Le Cid.
Mais il est trop tard. L'équilibre est rompu. La modernité est là. La tempête se lève.
Le vieux monde bascule et avec lui, ses valeurs traditionnelles et ses conceptions de l'honneur : Les enfants osent mettre le Cid à la sauce Rock‘roll. Et Julien Ferrer se révèle être un militant qui transporte des fonds pour soutenir le FLN (l'action se passe durant la guerre d'Algérie). Et comme Pierre Hautefort tombe amoureux de la belle Jeanne, il a de plus en plus de mal à résister.
À travers cette histoire, nos élèves vont devenir des hommes, prendre leur destin en mains et choisir leur modèle.

Liens externes 
 
 Tournage du téléfilm Beauregard

Série télévisée créée en 2010
Série télévisée française des années 2010
Série télévisée de France Télévisions
Mini-série française
Série télévisée de comédie dramatique
Série télévisée en français